Bernat Vidal, jurista i poeta del .
 Bernat Vidal (segle XVII), filòsof mallorquí.
 Bernat Vidal Garí (1844-1930), glosador mallorquí.
 Bernat Vidal i Tomàs (1918-1971), novel·lista, historiador i poeta mallorquí.
 Bernat Vidal Garcias (1939-1981), militar mallorquí.